Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1992., prvoj po osamostaljenju Hrvatske.

1. Zagrebačka liga 
Uključuje i klubove koji se danas nalaze na prostoru Zagrebačke županije.

Skupina A

Skupina B 

<small> Izvori: 
<ref>{{Citiranje časopisa |url=http://www.nk-maksimir.hr/prosle_sezone/1992_prva_zagrebacka_liga_b_skupina.htm |title=nk-maksimir.hr, Prva zagrebačka liga – B skupina – (5.stupanj.natjecanja) – Sezona.1992. |journal= |access-date=14. ožujka 2015. |archive-date=2. travnja 2015. |archive-url=https://web.archive.org/web/20150402211421/http://www.nk-maksimir.hr/prosle_sezone/1992_prva_zagrebacka_liga_b_skupina.htm |url-status=dead }}</ref> NK Maksimir
</small>

 Razigravanje za plasman 

 Splitska nogometna liga 

 Izvori:  
 "Slobodna Dalmacija", 10. lipnja 1992.  
 "Slobodna Dalmacija", 1992. godina 
 Unutarnje poveznice 
 1. HNL 1992.
 2. HNL 1992.
 3. HNL 1992.
 4. rang HNL-a 1992.
 Ostale lige 1991./92.''
 Hrvatski nogometni kup 1992.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

1992
 5